Рихеза з Берґу (бл. 1095 — 27 вересня 1125) — богемська княгиня, дружина князя Богемії Владислава I. Вона була дочкою Генріха I, графа фон Берг Шелкінген, і його дружини Адельгейди фон Мохенталь.

Біографія 
Рихеза походила зі швабського роду графів Берг. Була другою з трьох доньок графа Генріха I. Її старша сестра, Соломія, вийшла заміж за польського князя Болеслава III Кривоустого, а молодша, Софія — за Оломоуцького князя Оту II. Сама Рихеза була видана заміж за правителя Богемії Владислава I.

Коли 1125 року Владислав I серйозно захворів, то постало питання про престолонаслідування. Князем Богемії мав стати старший в роді Пржемисловичів. Головним претендентом був молодший брат Владислава — Собіслав, проте він посварився з Владиславом і перебував у вигнанні.

Владислав хотів затвердити наступником свого соратника й родича Оту II. Рихеза, рідна сестра якої була одружена з Отою, підтримала вибір чоловіка. Однак проти цього активно виступив Собіслав, який повернувся в країну та низка чеських князів.
Королева Святослава, мати Владислава і Собіслава, хотіла закріпити престол за своїм молодшим сином, тому виступила посередницею й помирила братів. В результаті Владислав визнав своїм спадкоємцем Собіслава І.

Владислав I помер 12 квітня 1125 року. Собіслав І, що посів трон, почав прибирати можливих конкурентів.
Рихеза, після смерті чоловіка, хотіла виїхати на батьківщину, де планувала стати черницею в монастирі Цвайфелтен. Однак по дорозі вона раптово померла 27 вересня.
Похована в монастирі Райхенау.

Діти 
Чоловік: бл. 1110 р. Владислав I, князь Богемії в 1109—1117 і 1120—1125 р.

 Владислав II (1110 — 18 січня 1174), князь Богемії 1140—1158, король Богемії 1158—1173
 Депольт I (? — 14/15 серпня 1167), князь Моравії, родоначальник династії Депольтичів
 Генріх (Їндржих) (? — пом. бл. 1169)
 Сватава (? — 19 лютого 1126); чоловік: Фрідрих IV фон Дісен.

Родовід 
Рихеза веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
 Žemlička Josef. Čechy v době knížecí 1034—1198. — Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. — 660 p. — ISBN 80-7106-196-4.
 KAREŠOVÁ, Z.; PRAŽÁK, J. Královny a kněžny české. Prague: X-Egem, 1996.
 Bláhová M., Frolík J., Profantová N., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 1, Praha-Litomyšl 1999.

Богемські княгині
Ярославичі